Liz steht für
 Elisabeth, weiblicher Vorname
 Hotel Liz in Lissabon
 Leipziger Internet Zeitung
 Liz (Rapperin) (* 1998), deutsche Rapperin

Liz ist der Familienname folgender Personen: 
 Sheila de Liz (* 1969), deutsch-US-amerikanische Gynäkologin und Autorin

Siehe auch:
 Litz